Ungerndorf bezeichnet

 Ungerndorf (Gemeinde Laa), Ort und Katastralgemeinde von Laa an der Thaya, Niederösterreich
 Uhřice u Boskovic, Gemeinde im Okres Blansko, Tschechien

Siehe auch: Ungerdorf, Ungersdorf